Um tarrafal é uma plantação de tarrafes, uma planta do género tamarix.

É também o nome de várias localidades em Cabo Verde:

 Tarrafal - vila em Santiago, Cabo Verde, sede do concelho com o mesmo nome.
 Tarrafal de São Nicolau - vila em São Nicolau, Cabo Verde, sede do concelho com o mesmo nome.
 Tarrafal de Monte Trigo - aldeia na freguesia de Santo André, concelho de Porto Novo, ilha de Santo Antão, Cabo Verde
 Campo de Concentração do Tarrafal - antiga colónia penal portuguesa em Chão Bom, no concelho do Tarrafal.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos